Rottach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Rottach (Iller, Kempten) – biflod till Iller i Bayern, 
 Rottach (Tegernsee) – flod som mynnar i Tegernsee i Bayern, 
 Rottach (Iller, Rettenberg) – biflod till Iller i Bayern, 
 Rottach (Isar) – biflod till Isar i Bayern en del även kallad Großer Roth-Bach, 
 Rottach-Egern – en kommun i Landkreis Miesbach, innan 1951 enbart Rottach